Canada
 Chepstow – località dell'Isola del Principe Edoardo
 Chepstow – località dell'Ontario
 Regno Unito
 Chepstow – città del Galles
 Stati Uniti d'America
 Chepstow – città del Kansas